Federalna televizija, televizijska kuća u BiH
 Fashion TV, televizijski kanal o modi
 Formoza TV, televizijska kuća na Tajvanu